Kazimierz Bednarski (1945–2010) – polski działacz związkowy
 Kazimierz Bednarski (1948-2021) – polski duchowny katolicki